Helmut Schranz ist der Name folgender Personen:

*Helmut Schranz (Skirennläufer) (* 1941), österreichischer Skirennläufer
 Helmut Schranz (Autor) (1963–2015), österreichischer Autor und Herausgeber